Onorato Caetani peut faire référence à:
 Onorato Caetani (1742-1797), un érudit italien. 
 Onorato Caetani (1842-1917), un homme politique italien.